

Октябрський район — адміністративний район, Гомельська область

Октябрський район — муніципальний район, Амурська область
 Октябрський район — муніципальний район, Волгоградська область
 Октябрський район — муніципальний район, Єврейська автономна область
 Октябрський район — муніципальний район, Костромська область
 Октябрський район — муніципальний район, Курська область
 Октябрський район — муніципальний район, Оренбурзька область
 Октябрський район — муніципальний район, Пермський край
 Октябрський район — муніципальний район, Приморський край
 Октябрський район — муніципальний район, Калмикія
 Октябрський район — муніципальний район, Ростовська область
 Октябрський район — муніципальний район, Ханти-Мансійський автономний округ
 Октябрський район — муніципальний район, Челябінська область

Див. також 
 Жовтневий район
 Октябрський